Миноуг ():
 Миноуг, Данни (род. 1971) — австралийская певица, актриса театра и кино, автор песен, модельер, телеведущая, фотомодель.
 Миноуг, Кайли (род. 1968) — австралийская певица, автор песен и актриса.